Frank Ryan peut désigner :

 Frank Ryan (1944-), biologiste de l'évolution britannique
 Frank Ryan (1907-1948), scénariste et réalisateur américain
 Frank Ryan (1902-1944), républicain irlandais